Три-Могили:
 Три-Могили — село в Кырджалийской области Болгарии.
 Три-Могили — село в Пловдивской области Болгарии.